Şebinkarahisar (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Şebinkarahisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şebinkarahisar